Eagle Lake (Florida)
 Eagle Lake (Maine)
 Eagle Lake (Minnesota)
 Eagle Lake (Wisconsin)